Capitão Rangel foi um instrumentista, flautista e compositor de música popular brasileira.

Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Flautistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)